

Сет-лист 

 «Out in the Cold»
 «Locked In»
 «Heading Out to the Highway»
 «Metal Gods»
 «Breaking the Law»
 «Love Bites»
 «Some Heads Are Gonna Roll»
 «The Sentinel»
 «Private Property»
 «Rock You All Around the World»
 «The Hellion/Electric Eye»
 «Turbo Lover»
 «Parental Guidance»
 «Freewheel Burning»
 «Victim of Changes»
 «The Green Manalishi (With the Two Pronged Crown)»
 «Living After Midnight»
 «You've Got Another Thing Comin'»
 «Hell Bent for Leather»

Концерти

Примітки 

Judas Priest